Chiesa della Pace – chiesa di Lodi
 Chiesa della Pace – chiesa di Napoli
 Chiese della Pace – gruppo di chiese di tre città polacche
 Chiesa della Pace – chiesa di Świdnica 
 Chiesa di Sant'Angelo della Pace – oratorio di Perugia

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria della Pace 
 Chiesa della Madonna della Pace